(), também chamado de Esbaal (), foi um dos quatro filhos de Saul, seu predecessor, e foi escolhido como o segundo rei do Reino de Israel após as mortes de seu pai e de seus três irmãos na Batalha de Gilboa.

Reinado

Isbosete foi proclamado rei de Israel por Abner, o capitão do exército de Saul, em Maanaim, depois de seu pai e irmãos serem mortos na batalha de Gilboa. Isbosete estava com quarenta anos de idade nessa ocasião e reinou sobre Israel por dois anos. Contudo, uma outra facção proclamou Davi rei, o que levou a uma guerra entre eles. A facção de Davi levava vantagem sobre a de Isbosete, porém, a guerra só encerrou quando Abner juntou-se a Davi. A condição imposta por Davi para terminar com a guerra, foi a de que Isbosete devolvesse sua esposa Mical antes da paz ser feita, o que foi aceita por Isbosete, mas ela só ocorreu após a morte de Abner, a quem Isbosete mantinha as esperanças de manter seu poder.

Isbosete foi morto e decapitado por dois de seus próprios capitães, Recabe e Baaná, que esperavam ser recompensados por Davi; ele, ao invés disso os puniu e os matou como traidores, e enterrou Isbosete e sua cabeça no túmulo de Abner em Hebrom.

Nome 
Por muitos séculos, o nome Isbosete foi encontrado exclusivamente na Bíblia. Em 2015, porém, arqueólogos israelenses revelaram ter descoberto uma inscrição com este nome em um artefato da antiguidade pela primeira vez. Ao juntarem os pedaços, localizados em 2012, de um recipiente de barro do  os pesquisadores encontraram as palavras “Eshbaal da tri Ben Beda”, em caracteres caananitas, configurando assim o primeiro registro deste nome em fontes extra-bíblicas.

Árvore genealógica 

Personagens do Antigo Testamento
Reis de Israel